In Italia esistono vari centri traumatologici ortopedici o CTO:

Centro traumatologico ortopedico di Bari
Centro traumatologico ortopedico di Firenze
Centro traumatologico ortopedico di Iglesias
Centro traumatologico ortopedico di Milano
Centro traumatologico ortopedico di Napoli
Centro traumatologico ortopedico di Padova
Centro traumatologico ortopedico di Roma
Centro traumatologico ortopedico di Torino